

Anime e manga 
Madara – manga
Madara Uchiha – personaggio di Naruto

Geografia 
Madara – villaggio del comune di Šumen (Bulgaria)

Musica 
Madara – album di Kenji Yamamoto del 1991
Madara – EP dei the GazettE del 2004

Zoologia 
Madara – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae

Altro 
Cavaliere di Madara – bassorilievo scolpito nella roccia in Bulgaria